Awake steht für:

Musik:
 Awake (Dream-Theater-Album), Album von Dream Theater (1994)
 Awake (Godsmack-Album), Album von Godsmack (2000)
 Awake (Skillet-Album), Album von Skillet (2009)

Film und Fernsehen:
 Awake (2005), kanadischer Film von David Frank Gomes 
 Awake (2007), US-amerikanischer Film von Joby Harold
 Awake (2019), US-amerikanischer Film von Aleksandr Chernyaev
 Awake (2021), US-amerikanischer Film von Mark Raso
 Awake (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2012)
 Awake – Danas Erwachen, libanesische Fernsehserie (2019)

Sonstiges:
 Awake!, englischsprachige Ausgabe von Erwachet!, Zeitschrift
 Awake! Young Men of England, englisches Gedicht von Eric Blair (1914)